А́бар — бывшая деревня в Троицко-Печорском районе Республики Коми. Расположена на левом берегу реки Северная Мылва. Деревня названа по ручью Абаршор, который протекает возле деревни и впадает в Северную Мылву. Возникла в XIX в.

Абар с коми языка переводится как сеть с крупными ячейками для ловли карасей.

Численность населения — 507 человек (1970).

В 1974 году вошла в состав Троицко-Печорска.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Троицко-Печорского района